Język zenaga (Tuḍḍungiyya) – znajdujący się na skraju wymarcia język berberyjski, którym obecnie posługuje się kilkaset osób w Mauretanii i północnym Senegalu.

Zenaga jest używany w okolicy miasta Mederdra. Język jest uznawany przez rząd Mauretanii. 

Dzieli swoją podstawową strukturę językową z innymi językami berberyjskimi w Maroku i Algierii, ale posiada wiele specyficznych, zupełnie innych cech. 

Nazwa „Zenaga” pochodzi od nazwy znacznie większego starożytnego plemienia Berberów, znanego po arabsku jako Sanhadża.

Linki zewnętrzne 
 
 Biblioteka narodowa Francji

Języki berberyjskie
Języki Mauretanii
Języki Senegalu
Języki zagrożone w Afryce